Teplic, Teplica, Teplice, Teplicska, Toplica azaz hévíz jelentésű szavak lehetnek:

Földrajz
Stubnyafürdői járás (szlovákul Okres Turčianske Teplice), Szlovákia, Zsolnai kerület
Teplicei járás (csehül Okres Teplice), Csehország, Ústí nad Labem-i kerület

Települések
Jolsvatapolca (szlovákul Gemerské Teplice), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagyrőcei járás
Kuntapolca (szlovákul Kunova Teplica), Szlovákia, Kassai kerület, Rozsnyói járás
Rajecfürdő (szlovákul Rajecké Teplice), Szlovákia, Zsolnai kerület, Zsolnai járás
Stubnyafürdő (szlovákul Turčianske Teplice), Szlovákia, Zsolnai kerület, Stubnyafürdői járás
Szécskeresztúr (szlovákul Zemplínska Teplica), Szlovákia, Kassai kerület, Tőketerebesi járás
Szepestapolca (szlovákul Spišská Teplica), Szlovákia, Eperjesi kerület, Poprádi járás
Szklenófürdő (szlovákul Sklené Teplice), Szlovákia, Besztercebányai kerület, a Garamszentkereszti járás
Trencsénteplic (szlovákul Trenčianske Teplice), Szlovákia, Trencséni kerület, Trencséni járás
Teplice (németül Teplitz-Schönau), Csehország, Ústí nad Labem-i kerület
Teplice nad Bečvou, Csehország, Přerovi járás
Teplice nad Metují, Csehország, Náchodi járás

Lásd még: Teplicska (egyértelműsítő lap), Tapolcsány (egyértelműsítő lap)